Gracias Por La Música () — название испаноязычных версий композиций шведской группы ABBA:

 Gracias Por La Música — альбом шведской группы ABBA, выпущенный в 1980 году.

См. также 
 песни Thank You for the Music;
 альбома Thank You for the Music.